Johann Beckmann (1739-1811), Duitse schrijver, die het begrip technologie heeft bedacht 
 Frans Beckmann C.M. (1883-1963), aartsbisschop van Panama
 Max Beckmann (1884-1950), Duits expressionistisch kunstschilder
 Thea Beckman (1923–2004), Nederlands schrijfster

Zie ook 
 Beckman (doorverwijspagina)